Iemand die akkoord geeft op een overeenkomst
 Pianostemmer